La ferro-ferri-taramite è un minerale ipotetico appartenente al sottogruppo degli anfiboli di sodio-calcio.

I minerali ipotetici sono nomi assegnati dall'IMA ai termini di una serie non ancora trovati in natura oppure a sostanze artificiali per cui si presume anche l'esistenza in natura. Nel caso specifico, il nome ferro-ferri-taramite è stato definito nell'ambito della revisione della nomenclatura degli anfiboli del 2012 (IMA 2012) ma non è stato ancora completato il processo di riconoscimento ufficiale di una specie che risponda alla definizione più recente.

La formula chimica definita con la revisione della nomenclatura corrisponde con la ferri-taramite definita con la revisione della nomenclatura degli anfiboli del 1978 (IMA 1978) e la ferritaramite definita con quella del 1997 (IMA 1997).

Morfologia

Origine e giacitura

Note

Bibliografia

Collegamenti esterni 

Anfibolo
Minerali ipotetici